DR 1 - autovettura prodotta dal 2009 al 2014
 DR 1 - pietra runica